YSS steht für:
 Flughafen Slate Island, Ontario, Kanada (IATA-Code)
 Yes - Linhas Aéreas Charter (ICAO-Code), vormalige Fluglinie, siehe White Airways
 Yogoda Satsanga Society of India, siehe Self-Realization Fellowship

yss steht für:
 Yessan-Mayo, eine der Papuasprachen

Abkürzung